Microsoft Point-to-Point Compression (MPPC) — протокол сжатия данных, первоначально разработанный для использования поверх соединений PPP. Использует алгоритм Lempel-Ziv со скользящим окном буфера истории размером 8192 байт.

Ссылки 
 RFC 2118
 Microsoft Point-to-Point Encryption (MPPE)
 Hi/Fn Inc. обладает патентом на MPPC
 Онлайн игры Perfect World и Jade Dynasty используют сжатие пакетов MPPC(немного измененная версия)

Сетевые протоколы
Сжатие данных
Алгоритмы сжатия без потерь
Алгоритмы сжатия с использованием словаря